Leona ima više značenja:
 Leona
 Leona, Ferrara
 Leona, Milano